Langetalbach ist der Name folgender Fließgewässer in Deutschland

 Langetalbach (Eine), linker Zufluss der Eine in Welbsleben, Stadt Arnstein, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt 
 Langetalbach (Selke), rechter Zufluss der Selke bei Alexisbad, Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Langes Tal